Велман има више значења:
 Велман (Ајова)
 Велман (Тексас)